Rik ou RIK peuvent faire référence à:

Rik
, prénom néerlandais
, village d'Iran
, chanson suédoise des rappers  et 
Rik, tambour de musique du Moyen orient 
Rik, terme ukrainien signifiant année

RIK
RIK (Radiofoniko Idryma Kyprou), société de radiodiffusion de Chypre
RIK Sat, chaîne de télévision publique chypriote
Redbergslids IK (RIK), club omnisports de Göteborg, Suède